L'Iris (du grec ancien Ίρις / Iris ; en turc Yeşilırmak ou Yeşil Irmak, « rivière verte ») est un fleuve qui se jette dans la mer Noire à l'est de l'Halys.

L'Iris prend sa source au nord-est de province de Sivas dans le massif des Köse Dağları (littéralement « montagnes pelées »). Retenu par le barrage d'Almus où confluent plusieurs rivières des environs, il traverse ensuite les villes de Tokat et Turhal, captant sur sa rive gauche les eaux du Scylax. Après la traversée d'Amasée, il se dirige vers l'est et marque, dans la district de Taşova, la frontière entre les provinces d'Amasya et de Tokat. Il reçoit sur sa rive droite la rivière de Kelkit (Lycus du Pont, en grec : Λύκος), avant de se diriger vers le nord et la province de Samsun. Coupé par les barrages de Hasan Uğurlu et de Suat Uğurlu, il arrose Çarşamba et rejoint  finalement la mer Noire après un parcours d'environ  alors que sa source est à moins de  de la côte.

Articles connexes 
 Liste des cours d'eau de Turquie

Notes et références 

Cours d'eau en Turquie